MFR (, «многофункциональный радар», общевойсковой индекс — AN/SPY-3) — трёхкоординатная РЛС X-диапазона, первый американский корабельный радар с активной ФАР.

Разрабатывался для размещения на перспективных кораблях проектов CV(X), CG(X), DD(X). Вместе c радаром VSR фирмы Lockheed интегрирован в двухдиапазонную радиолокационную систему DBR, предназначенную для эсминцев типа «Замволт» и авианосцев типа «Джеральд Форд».

Осуществляет трёхмерный обзор, сопровождение целей в процессе сканирования (TWS), распознавание целей, целеуказание системам оружия, управление оружием, программирование автопилотов зенитных ракет, подсветку целей для полуактивных головок самонаведения ракет SM-2 и ESSM. Кроме того, позволяет обнаруживать перископы подводных лодок, плавающие мины и другие мелкие объекты, используется как навигационный радар. Может осуществлять обзор и сопровождение целей в пассивном режиме, осуществлять контрбатарейные функции.

Имеет три плоские активные твердотельные фазированные решётки, расположенные по азимуту под углом около 120°, которые вместе охватывают весь диапазон азимутов от 0 до 360°.

При установке на перспективных кораблях ВМС США заменит следующие радары:

AN/SPY-3 является дальнейшим развитием многофункциональных радаров AN/SPY-1 и AN/SPY-2. Первый является основным радаром БИУС «Иджис», второй обладает расширенной функциональностью для применения в системах ПРО.

В системе широко используются коммерчески доступные комплектующие, что позволяет снизить стоимость и облегчить техническое обслуживание.

Вес антенны — 2500 кг, вес подпалубного оборудования — 20 400 кг.

История
Контракт на разработку прототипа подписан с компанией Raytheon в июне 1999 года. В 2003 году инженерная модель радара была установлена на наземной испытательной станции Уоллопс-Айленд (Wallops Island), шт. Виргиния. В 2005 году наземные испытания были успешно завершены, и радар для дальнейших корабельных испытаний был установлен на опытовом судне — бывшем эсминце DD-964 «Пол Фостер» типа «Спрюэнс».

Испытания продолжались до 2006 года.

Установка на кораблях

Планируется оснащение и переоборудование радаром AN/SPY-3 следующих кораблей ВМС США:

Находятся в постройке
  Эскадренные миноносцы типа «Замволт»
  Авианосцы типа «Джеральд Р. Форд»

Планируются к переоборудованию
  Авианосцы типа «Нимиц» (CVN 70–77)
  Универсальные десантные корабли типа «Уосп» (LHD-8)
  Десантные транспорты-доки типа «Сан-Антонио»

Примечания

См. также
Фазированная антенная решётка
Активная фазированная антенная решётка
Эскадренные миноносцы типа «Замволт»
CG(X) (крейсер)
Список электронных систем в вооруженных силах США
Список радиолокационных станций

Ссылки
The US Navy’s Dual Band Radars на сайте Defense Industry Daily, Aug 11, 2010.

Корабельные радиолокационные станции США
Радиолокационные станции Raytheon
AN